Kondakovia  è un genere che comprende due specie di calamari della famiglia degli Onicoteutidi originari delle acque antartiche. Ad esso appartengono animali di grandi dimensioni, forse secondi solamente a Onykia robusta all'interno della propria famiglia.

Tassonomia 
Il genere comprende due specie:
 Kondakovia longimana ;
 Kondakovia nigmatullini .

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Tree of Life web project: Kondakovia.
 V. Laptikhovsky, A. Arkhipkin e K. S. Bolstad, 2008. A second species of the squid genus Kondakovia (Cephalopoda: Onychoteuthidae) from the sub-Antarctic.

Coleoidea